А́на де Мендо́са, принцесса Э́боли (, 29 июня 1540 года, Сифуэнтес, Испания — 2 февраля 1592 года, Пастрана, Испания) — испанская аристократка XVI века, прославившаяся, несмотря на отсутствие одного глаза, своей красотой. Её судьба вдохновила Фридриха Шиллера создать образ коварной красавицы в драме «Дон Карлос», имеющий мало общего с историческим прототипом.

Когда принцессе было 13 лет, её родители заключили договор, по которому она должна была выйти замуж за Руя Гомеса де Силву, фаворита будущего короля Испании Филиппа II. В этом браке Ана де Мендоса родила 10 детей, 4 из которых не пережили младенчество. После смерти мужа в 1573 году она продолжила активную светскую жизнь при дворе, где её интересы (скорее политические, чем любовные) были связаны с одним из ближайших помощников короля, Антонио Пересом. Обвинённая вместе с Пересом в соучастии в убийстве, она была в 1579 году арестована. После первоначального заключения в замке Санторкаса, она была переведена под домашний арест в свой дворец в Пастране, где умерла от болезни.

Будучи глубоко религиозной женщиной, принцесса Эболи основала несколько монастырей в Пастране, в один из которых она пригласила впоследствии канонизированную Терезу Авильскую.

Происхождение 
Ана де Мендоса-и-де ла Серда принадлежала к одной из знатнейших семей Испании, являясь потомком младшей линии дома де Мендоса — графов де Мелито, обладавших крупными земельными владениями в Калабрии. Её прадедом по отцовской линии был знаменитый кардинал Мендоса, прославившийся как полководец во время войны за кастильское наследство (1475—1479), а затем служивший Католическим королям в качестве примаса Испании. Как священнослужитель, он не имел права иметь детей, однако Педро Гонсалес имел трёх сыновей от двух жён. Все они были легитимизированы папой и Фердинандом Арагонским в 1489 году.

Второй сын кардинала, Диего Уртадо, в молодости участвовал в Гранадской войне (1482—1492), а затем отличился во Второй итальянской войне под командованием «Великого капитана», за что и получил графство Мелито. Позднее он занимал различные высокие посты и участвовал в подавлении  (1519—1523). Граф Мелито женился на своей троюродной сестре, Ане де ла Серда-и-Кастро, правнучке маркиза Сантильяна, наследнице Мьедеса и Мандайоны. В этом браке у него родилось восемь детей, трое из которых не дожили до отрочества. В 1529 году супруги оформили часть своих совместных владений в майорат (), включив в него наследственные и итальянские владения Диего, а также приданое Аны. По оценке 1553 года, майорат давал 22 000 дукатов дохода.

Первый граф Мелито скончался в 1536 году, и его титулы перешли к старшему сыну, Диего Уртадо де Мендоса-и-де ла Серда. В 1538 году он женился на Каталине де Сильва-и-Андраде, дочери , унаследовавшей большую часть состояния своего отца. Несмотря на отсутствие управленческих талантов, Диего Уртадо сделал блестящую карьеру, занимая посты вице-короля Арагона, главы , а затем вице-короля Каталонии. В 1555 году король Карл I возвёл его в достоинство герцога Франкавилья,  и гранда Испании. Его жена, Каталина де Сильва, была известна своей образованностью, её библиотека насчитывала более 3000 книг, поэт и гуманист  увековечил её под именем «мыслящая ясно» ().

Биография

Детство 
Единственный ребёнок своих родителей в этом браке, будущая принцесса Эболи появилась на свет в июне 1540 года в городском замке Сифуэнтеса и была крещена 29 июня, о чём сохранилась запись в приходской книге . Родители Аны не были счастливы в браке — Каталина писала о нём как о «18 годах мученичества», а Диего изменял жене. В 1557—1564 годах супруги жили раздельно и Ана проживала с матерью. Отношения Аны с отцом, бывшие в начале смесью любви и ненависти, со временем перешли в полное к нему презрение.

О детстве принцессы Эболи известно мало, так как ни одного документа, относящегося к этому периоду, не сохранилось. Источники сообщают, что она провела годы своего детства в имениях деда с материнской стороны в Сифуэнтесе и Алькала-де-Энаресе. Это сообщение источников является довольно сомнительным, так как к моменту рождения Аны 4-й граф Сифуэнтес уже был вдовцом и исполнял обязанности воспитателя дочерей Карла I; он скончался, когда его внучке исполнилось пять лет. Все источники согласны с тем, что она была избалованным ребёнком, однако конкретными примерами эти утверждения не подтверждаются, кроме отсылок к её своевольному поведению в зрелые годы.

Также ни в одном из источников не говорится, по какой причине она потеряла глаз. Не имеющая документального подтверждения, но широко распространённая версия гласит, что это произошло от удара шпагой во время уроков фехтования.

Заключение брака 

Первым известным относящимся к Ане документом является заключённый 18 апреля 1553 года брачный договор, по которому Ана через два года после его подписания должна была выйти замуж за 36-летнего Руя Гомеса де Сильва (1516—1573). Руй Гомес происходил из незначительной португальской знати, в 1526 году он приехал в Испанию в качестве пажа императрицы Изабеллы Португальской и вскоре стал близким другом принца Филиппа, единственным человеком, имевшим возможность говорить с будущим королём каждый день. Первые строки контракта ясно указывают, что именно принц был инициатором его заключения:

Что подтверждается и постановляется господином нашим принцем и графом и графиней Мелито относительно брака между Руем Гомесом де Сильва, его Высочества , и доны Аны де Мендоса, названных графов дочери.

По условиям договора, заключённого между Филиппом и родителями невесты, принц также обещал новобрачным ежегодную выплату в 6000 дукатов. Эта сумма должна была выплачиваться им пожизненно, начиная с момента бракосочетания. Предполагалось, что Ана унаследует графство Мелито, а когда это произойдёт, королём супругам будет сделан подарок, который присоединится к майорату. В договоре отмечалось, что если брак будет бездетным и Руй умрёт первым, Ана продолжит получать указанную сумму и сможет завещать её своим детям от следующего брака, и только если она скончается бездетной, выплаты прекратятся. В случае развода Рую Гомесу полагалась выплата 6000 дукатов. Учитывалась также возможность того, что у её родителей мог появиться наследник мужского пола, что сделало бы невозможным наследование Аной майората. В этом случае её отец был обязан выплатить ей 100 000 дукатов, что вместе с ежегодными выплатами могло стать основой для формирования нового майората. Со своей стороны Руй обязывался выплатить невесте  в сумме 10 000 дукатов.

Помимо того, что принц выступил стороной этого договора и обязался делать ежегодные выплаты, он совершил беспрецедентный поступок, приехав из своей охотничьей резиденции Эль-Пардо в Алькала-де-Энаресе, чтобы присутствовать на церемонии помолвки в качестве свидетеля жениха. Его необычность подтверждает написанная секретарём Карла I Хуаном де Самано записка, адресованная , находящемуся при императоре. В этой записке сообщалось о действиях принца и об оказанных им милостях, которые таковы, «что Его Величество никогда не оказывал подобных ни одному ». В переписке этих же придворных впервые встречается описание внешности Аны: «».

Несмотря на то что в долгосрочной перспективе положение Руя Гомеса не было определённым и никакого официального поста при дворе он не занимал, а сам брак с точки зрения семьи Мендоса являлся мезальянсом, заключение этого договора было выгодно графу Мелито. К началу 1550-х годов судебные процессы, которые вёл 2-й граф Мелито со своими матерью и братом после смерти 1-го графа в 1536 году, начали складываться неблагоприятным для него образом. Однако 8 октября 1553 суд принял решение в его пользу, окончательно устранив угрозу собственности Диего Уртадо, а в апреле 1554 года он был назначен Филиппом вице-королём Арагона. Хотя Руй де Сильва по договору был ограничен в своих правах, и даже фамилия его детей должна была быть «Мендоса-и-Сильва», благодаря браку он стал «политическим главой семьи Мендоса». Филиппу эти события какую-либо другую выгоду, кроме оказания милости своему фавориту, вряд ли принесли.

Заключение брака произошло в 1555 году в Сарагосе в отсутствие жениха, сопровождавшего Филиппа II в его поездке в Англию, где король сочетался браком с Марией Тюдор. После этого Руй Гомес ещё четыре года сопровождал короля во Фландрии. Окончательно брак был подтверждён во время пребывания супруга Аны в Испании в 1557 году.

Брак и дети 
С начала 1560-х годов Руй Гомес занялся управлением своими владениями в провинции Гвадалахаре. В 1562 году Эболи купили город Пастрана и стали проводить там большую часть времени, начав перестройку , остававшегося незаконченным ещё со времён Аны де ла Серда, бабушки принцессы. После Альпухарского восстания Руй Гомес основал в городе производство шёлка, поселив в своих владениях значительное количество морисков. Также он основал ежемесячную ярмарку, повысив тем самым торговое значение города. В 1572 году Филипп II возвёл Руя Гомеса в звание герцога Пастрана и гранда Испании, даровав право сформировать майорат в пользу старшего сына.

Значение Руя как доверенного лица короля привели к росту благосостояния принцев Эболи. С конца 1550-х годов Руй получал из королевской казны 26 000 эскудо в год, 6000 дукатов в год давал маркизат Виллена, ему было так же пожаловано большое количество  на право сбора алькабалы, дававших до 13 000 дукатов в год.

Брак супругов был консуммирован во время миссии Руя в Испанию в 1557 году. Покинув страну, Руй Гомес оставил Ану ожидающей их первого ребёнка, рано умершего Диего, не дожившего до возвращения отца. Всего Ана де Мендоса родила 10 детей:
 Диего (ок. 1558—1563);
  (1561—1610), жена 7-го герцога Медина-Сидония. Брачный контракт старшей дочери был заключён Руем и Аной в 1566 году, а в 1574 году, когда ей исполнилось 13 лет, состоялась свадьба;;
 Родриго (1562—1596), 2-й герцог Пастрана.
 Педро (ок. 1563), умер во младенчестве;
  (1564—1630), 3-й герцог Франкавилья, вице-король Португалии (1615—1621);
 Руй (1565—1616), 1-й маркиз де Аленкер;
  (1570—1639), архиепископ Гранады (1610—1616), Сарагосы (1615—1623),  (1623—1639);
 Две девочки-близнецы, умершие во младенчестве ок. 1570 года;
 Ана (1573—1614).

С течением времени конфликт придворной партии эболистов при дворе и их , возглавляемых герцогом Альбой, в основе которого лежал персональный антагонизм принца и герцога, привёл к падению влияния Руя в конце 1560-х годов. Это отразилось на доходах семьи, а надежды улучшить материальное положение, унаследовав графство Мелито, были неопределённы. Отношения с Аной, вставшей в семейном конфликте на сторону матери, были напряжёнными, а сам герцог Франкавилья был сторонником герцога Альбы. При этом графство Мелито представляло собой пример коррумпированного и неэффективного управления. Женившийся после смерти матери Аны в 1576 году, её отец сам умер в 1578 году, оставив беременную вдову, и, если бы та родила не мертворождённую дочь, а сына, то Ана не получила бы эти владения.

В июле 1573 года 1-й герцог Пастрана внезапно скончался, оставив своей 33-летней вдове обременённые долгами владения и 6 малолетних детей.

Конфликт с Терезой Авильской 

Супруги Эболи, вдохновляемые примерами Елизаветы Валуа и Хуаны Австрийской, в особенности их энтузиазмом в основании и поддержке женских монастырей, оживили религиозную жизнь своего города. Оба они глубоко прониклись идеями Контрреформации, основывая монастыри и колледжи в Пастране и других городах Гвадалахары. Расширенная ими приходская церковь давала доход 48 пребендариям, чего бы хватило и на кафедральный собор. Также ими были основаны в Пастране францисканский  и два монастыря для босоногих кармелиток.

Ана пригласила Терезу Авильскую, послав гонца в толедский дворец своей родственницы Луизы де ла Серда, чтобы та убедила знаменитую монашку приехать в Пастрану. Ана пристроила к своему дворцу небольшой монастырь, оказавшийся слишком маленьким и тесным для Терезы, сумевшей впоследствии получить более подходящее помещение у Руя Гомеса. Все эти начинания сопровождались шествиями с музыкой и танцами, в которых активно участвовала герцогская семья. В течение ряда лет отшельники, будущие святые, среди которых были Каталина де Кардона и Иоанн Креста, и  стекались в Пастрану.

После смерти мужа беременная Ана вместе с матерью ушла в кармелитский монастырь, сопроводив это зрелищными демонстрациями своего религиозного порыва. Услышав об этих планах, настоятельница воскликнула: «Принцесса-монашка! Конец этому дому». Помимо выражения горя и отчаяния, уход в монастырь мог быть и средством избежания давления кредиторов — территориальные приобретения её покойного мужа совершались в основном на заёмные средства. Образ жизни принцессы, который она решила сохранить в монастыре, оказался несовместим со сложившимися обычаями кармелиток, что не могло не привести к конфликтам с настоятельницей. Приведя с собой своих служанок, принцесса сразу заявила, что в этом мире она подчинялась только одному человеку — своему покойному мужу, и настоятельница сошла с ума, если думает, что она будет слушаться её. Однажды она решила жить вместе с одной из служанок в хижине в саду, но вскоре вернулась во дворец. Монашескому укладу, основным принципом которого является молитва в тишине, крайне мешали посетители принцессы, её слуги, привычка обедать с монашками и заговаривать с каждым, с кем пожелает. Городской совет Пастраны дважды обращался к королю с просьбой вернуть принцессу к делам управления города. 25 сентября 1573 года Филипп II приказал Ане покинуть монастырь и принять административные обязанности и заняться воспитанием детей. В ответ она заявила, что намеревается оставаться в монастыре до конца своих дней, подписавшись по кармелитскому обычаю «Ана Божьей Матери» (). В результате Ана оставалась в монастыре до апреля 1574 года, когда Тереза Авильская переместила свою общину в Сеговию, отказавшись от борьбы со своей покровительницей.

Разозлённая этим принцесса решила отомстить Терезе, отослав в Инквизицию оставшуюся в её распоряжении рукописную автобиографию Терезы (), утверждая, что в книге содержатся описания видений, откровений и опасных учений, требующих оценки. Книга была передана на исследование двум доминиканским монахам, один из которых, к счастью для будущей святой, оказался её сторонником, и инцидент последствий не имел.

Отношения с Антонио Пересом 

В 1577 году Филипп II потребовал присутствия Аны при дворе, что дало принцессе возможность уделять больше внимания образованию своих детей и управлению делами. В Мадриде она познакомилась с секретарём короля Антонио Пересом, протеже, соратником и, возможно, незаконнорождённым сыном её покойного мужа. Антонио с детства воспитывался в доме Руя Гомеса в качестве его возможного преемника. После смерти принца Эболи он занял место королевского фаворита и одного из лидеров мирной партии при дворе вместе с маркизом де лос Велес.

В отношении своих фаворитов Филипп II проводил политику таким образом, чтобы не допустить чрезмерного усиления кого-либо из них. В 1573 году он назначил своим секретарём , с которым у Переса отношения сразу не сложились. Вернувшаяся ко двору и нуждавшаяся в поддержке Ана нашла естественного союзника в лице Антонио. Ана дарила ему ценные подарки, а у Антонио появилась склонность к роскоши, удовлетворять которую ему приходилось с помощью взяток. В 1578 году, в силу политических причин, Филиппу II потребовалось устранить , секретаря своего сводного брата Хуана Австрийского. Исполнение этого деликатного поручения было доверено Пересу. В начале марта Перес предпринял две неудачные попытки отравления Хуана, после чего попытался добиться от Филиппа более веских подтверждений его соучастия в будущем преступлении. После некоторых возражений, король привлёк к операции маркиза Велеса. 31 марта 1578 года Эскобедо был убит наёмным убийцей, и общественное мнение связало это событие с тем, что убитый был одним из самых непримиримых противников связи Переса и принцессы Эболи. Это подтверждают и мемуары Переса, из которых известно, что в январе 1578 года Эскобедо высказывал упрёки в адрес принцессы Эболи.

Несмотря на наличие алиби — Перес находился в Алькале до 2 апреля, — слухи о причастности его к убийству распространялись. Смерть в начале 1579 года маркиза Велеса лишила фаворита короля сильнейшего защитника. Чувствуя угрозу своему положению, Антонио пытался подать в отставку, однако король удержал его. Также король воспрепятствовал попытке Переса защитить имя принцессы Эболи перед двором, вместо чего направил его к , главе совета Кастилии. Тот, вызвав Педро Эскобедо, сына убитого, произнёс ему убедительную речь о невиновности Переса и принцессы Эболи в убийстве его отца. Эскобедо эти объяснения принял и снял обвинения, однако Матео Васкеc, пользуясь отдалённым родством с покойным, возобновил атаку. С помощью армии шпионов он вызывал недоверие короля к своему фавориту. Сохранились неразборчивые, с грамматическими ошибками, записки принцессы к королю, в которых она просила наказать Васкеса, которого она называла «». Стараясь выиграть время, король попросил священника  стать посредником между двумя партиями.

К этому времени король сделал выбор в пользу Васкеса, оценив его энергичность. В ночь на 28 июля 1579 года Эболи и Перес были арестованы; скрывшись в тени соседнего дома, Филипп лично наблюдал арест принцессы.

Заключение и смерть 
Сразу после ареста принцесса Эболи находилась в крепости Пинто, затем с февраля 1580 года отбывала наказание в  Санторкаса, после чего в феврале 1581 года была переведена в свой дворец в Пастране. Там она возобновила свои отношения с Пересом, нашедшим приют в Арагоне, а вести свои дела стала настолько безответственно, что король был вынужден назначить специальный совет для заботы о её собственности. Неоднократно к ней прибывал посланец от Терезы для утешения. Её держали так строго, что даже алькальд дон Алонзо дель Кастильо, которому был поручен надзор за ней, сносился с ней не иначе, как через особого чиновника, который вёл тщательные протоколы этих бесед. Эти протоколы сохранились ().

Ана де Мендоса умерла в возрасте 51 года от болезни, отказавшись впустить доктора, пришедшего осмотреть её, в свой дворец.

Образ в искусстве

В литературе 
В одном из первых художественных произведений, посвящённых описанию нравов испанского двора, «Записках о путешествии в Испанию» мадам д'Онуа, утверждается, что общепризнанным фактом считалось мнение о существовании любовной связи между Аной и Филиппом II, что и стало причиной гнева последнего, когда о связи с Пересом стало известно. Смесь фантазий, легенд и фактов послужила основой для драмы Фридриха Шиллера «Дон Карлос» и созданной по ней оперы Верди. В романе 1911 года  «La alcaldesa de Pastrana» принцесса изображена беспринципной женщиной. Более сложный и в целом позитивный образ предлагается в романе  «That Lady» (1946); написанная на его основе одноимённая пьеса с успехом шла на Бродвее и была положена в основу  Теренса Янга с тем же названием (1955, в главной роли — Оливия де Хэвилленд).

В кино 
В фильме «Заговор в Эскориале» () роль Анны де Мендоса исполняет Джулия Ормонд. В мини-сериале «Принцесса Эболи» () главную роль сыграла Белен Руэда.

В опере 
В опере Верди партию принцессы Эболи исполняли Хелена Моджеска (1870—1876), , Зара Долуханова, Ольга Бородина.

Кроме того, роль принцессы в разные годы исполняли Эдана Ромни (1954), Розель Шефер (1957),  (1960),  (1961),  (1963),  (1973),  (1984), Марлис Диш (1984),  (1984),  (2005), Джулия Ормонд (, 2008), Белен Руэда (2010).

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 

 на английском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 на испанском языке
 
 

 на немецком языке

Ссылки 
 

Дом де Мендоса
Любовницы монархов
Принцессы Испании